Příjmení Býček (malý býk) nosí tyto osobnosti:

 Hynek Býček, (1898–1992), český důstojník a dostihový a parkúrový jezdec
 Ladislav Býček, (* 1944), český politik, poslanec PSP za KSČM
 Milan Býček, (* 1963), český filmový architekt
 Robert Býček, (* 1968), český boxer
 Tomáš Býček, (1910–1986), československý voják a příslušník 2. odboje

Externí odkazy